University College Dublin – uniwersytet w Dublinie w Irlandii
 Unia Demokratycznego Centrum – centroprawicowa federacja partii politycznych w Hiszpanii
 Ultrazwarta galaktyka karłowata (ang. Ultra Compact Dwarf)
 Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. User-Centered Design)
 Ultra Constant Discharge – rodzaj ksenonowej lampy łukowej